Гюнтер Прей (); 13 апреля 1930, Берлин, Веймарская Республика — 7 мая 1983, Берлин, ГДР) — восточногерманский государственный деятель, министр науки и техники ГДР (1967—1974).

Биография 

Родился в семье торговца.

Член СЕПГ с 1953 г. В 1949 г. окончил химико-инженерный техникуме в Гросс-Берлине по специальности «техническая химия». В 1959 г. заончно окончил Дрезденский технический университет с присуждением квалификации инженера-экономиста.

С 1949 по 1951 г. работал химиком на заводе «Пласта Эркнер». После повышения квалификации в химико-инженерном техникуме (1951/52) получил квалификация инженера химической промышленности.

 1952—1953 гг. — начальник производственного отдела «Пласта Эркнер»,
 1953—1959 гг. — главный инспектор Центральной комиссии по государственному контролю по химической промышленности,
 1959—1960 гг. — заместитель начальника строительства,
 1960—1966 гг. — директор химического комбината «Губен»,
 1966—1967 гг. — заместитель министра химической промышленности ГДР.
 1967—1974 гг. — министр науки и техники ГДР. Одновременно с 1968 г. — заместитель председателя Научно-исследовательского совета ГДР.
 1974—1982 гг. — вновь занимал должность заместителя министра химической промышленности ГДР.

С 1982 г. — директор Центрального информационного института химической промышленности в Берлине-Йоханнистале.

Член ЦК СЕПГ (1964—1971).

Награды и звания 

Был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» (ГДР) 2-й (1970) и 3-й (1965) степени. 

«Заслуженный химик Германской Демократической Республики» (1979).

Источники 

 Günther Buch: Namen und Daten. Biographien wichtiger Personen der DDR. Dietz, Berlin (West)/Bonn-Bad Godesberg 1973, ISBN 3-8012-0020-5, S. 221.
 Gabriele Baumgartner, Dieter Hebig (Hrsg.): Biographisches Handbuch der SBZ/DDR. 1945–1990. Band 2: Maassen – Zylla. K. G. Saur, München 1997, ISBN 3-598-11177-0, S. 668 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

Министры науки ГДР
Члены ЦК СЕПГ